Desa Jemur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jemur (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 109,66), Jawa Tengah, 
 Desa Jemur (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar